Pałac Młodzieży w Bydgoszczy
 Pałac Młodzieży w Gdańsku
 Pałac Młodzieży w Gdyni
 Pałac Młodzieży w Katowicach
 w ramach którego funkcjonuje Międzyszkolny Klub Sportowy Pałac Młodzieży Katowice
 Pałac Młodzieży im. Juliana Tuwima w Łodzi
 Pałac Młodzieży w Olsztynie
 Pałac Młodzieży w Warszawie
 Pałac Młodzieży w Koszalinie

Zobacz też 
 
 MDK (Młodzieżowy Dom Kultury, Miejski Dom Kultury)